Les Patelins est l'un des sketches du duo comique Chevallier et Laspalès. Dans ce sketch, sont évoqués des patelins français, c'est-à-dire de petites localités de faible importance.

Liste des communes évoquées dans le sketch 

 Azay-le-Ferron
 Beaumont
 Bouloire
 Bozouls
 Bretenoux
 Chamblay
 Champlitte
 Chaumergy
 Conlie
 Cuisery : dans le sketch, « Il y a un Brico-Caro à Montpont » (Montpont-en-Bresse, commune de Saône-et-Loire) « sur la route de Cuisery » (commune de Saône-et-Loire).
 Durbuy
 Faucogney-et-la-Mer : Haute-Saône
 Fresne-Saint-Mamès : Haute-Saône
 La Cluse-et-Mijoux
 Latronquière
 Longuyon
 Marcilly-en-Beauce 
 Marolles-les-Braults
 Mazières-en-Gâtine : Deux-Sèvres
 Mennetou ou Menetou
 Menin
 Mirecourt
 Montcornet
 Mondoubleau
 Montbazens
 Montpont-en-Bresse
 Mouchard
 Mouilleron-en-Pareds
 Moyeuvre : Moyeuvre-Grande ou Moyeuvre-Petite
 Nouan-le-Fuzelier
 Quissac 
 Rignac
 Rougemont-le-Château 
 « Souilly-sur-Marolles » ? Souilly et Marolles existent.
 Saint-Dizier
 Saint-Mars-la-Jaille
 Sissonne
 Souesmes
 Spincourt
 Trélon
 Tuffé
 Vigneulles

Postérité 
Chevallier et Laspalès feront allusion à ce sketch dans un autre sketch, Les Provençaux, en évoquant des patelins cette fois-ci imaginaires : « Pisse-la-Gnoule », « Saint-Saturnin-de-Billasse », « Sainte-Cagoulasse-de-Mildiou », « Esculasse-le-Branlou », « Castillon-le-Péchou ».

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Association des communes de France aux noms burlesques et chantants
 Dans le même registre, Les Petits Patelins est une chanson de Marie-Paule Belle.

Liens externes 
 De Nouan-le-Fuzelier à Bretenoux en passant par la Cluse-et-Mijoux : itinéraire d'un sketch de Chevallier et Laspalès illustré par les blasons.

Sketch
Liste de villes en France